Badminton – sport
 Badminton (Gloucestershire) – città dell'Inghilterra
 Badminton House – casa di campagna inglese sita nel Gloucestershire